Чарльз А́дамс (Charles Adams):
 Адамс, Чарльз (1834—1900) — американский артист оперы (тенор) и педагог.
 Адамс, Чарльз (род. 1947) — американский дипломат.
 Адамс, Чарльз Бейкер (1814—1865) — американский естествоиспытатель.
 Адамс, Чарльз Деннис (1920—2005) — британский ботаник.
 Адамс, Чарльз Фрэнсис (1807—1886) — государственный деятель США, сын 6-го президента США Джона Куинси Адамса.